

Biologia
 Celina – genere di coleotteri della famiglia Dytiscidae

Geografia

Italia
 Celina – vecchia grafia della località lombarda di Cellina

Russia
 Celina – capoluogo del Celinskij rajon

Stati Uniti d'America
 Celina – città della Contea di Mercer, Ohio
 Celina – capoluogo della Contea di Clay, Tennessee
 Celina – città della Contea di Collin, Texas

Onomastica
 Celina – nome proprio di persona italiano femminile